

Patronyme 

 Francisco Courcelle (1705–1778), compositeur italien d'origine française, actif en Espagne sous le nom italianisé de Corselli.
 René Courcelle (1886–1955), un zoologiste français.
 Jean-Gustave Courcelle-Seneuil (1813–1892), un économiste français.
 Pierre Courcelle (1912–1980), un historien de la philosophie antique et un spécialiste de patristique latine.
 Marie Courcelle (1949-), une chanteuse harmoniciste française folk et cadien.

Toponyme 

 Le quartier de Courcelle à Gif sur Yvette et la station de RER éponyme qui s'y trouve, Courcelle-sur-Yvette sur la ligne B, dans l'Essonne.

Voir aussi